Detta är en ofullständig lista över Kroatiens öar.
 
Det finns över tusen öar, holmar och skär i Kroatien. Tillsammans täcker de en yta på 3 259,57 km2. Kroatien är det land med flest landformer i Adriatiska havet och näst flest i Medelhavet efter Grekland, men det exakta antalet öar varierar beroende på definition.

Kroatiska hydrografiska institutet (Hrvatski hidrografski institut) definierar alla landformer som omges av vatten i den kroatiska delen av Adriatiska havet som öar (area på 1 km2 eller mer), holmar (area mindre än 1 km2 men större än 0,01 km2) eller skär (area mindre än 0,01 km2). Enligt institutets definitioner finns det 1 246 landformer i det kroatiska territorialvattnet varav 79 är öar, 525 holmar och 642 skär och rev.

Kroatiska statistiska centralbyrån (Državni zavod za statistiku) har en annan definition. Enligt Centralbyrån har landet 718 öar, 389 holmar och 78 rev. Det totala antalet landformer uppgår till 1 185.

Cres och Krk är Kroatiens till ytan största öar – båda med en area på 405,78 km2.

Öar 
Nedan följer en lista på öar som har en area på 1 km2 eller mer.*

* Uppgifterna i listan kommer från det Kroatiska hydrografiska institutet om inte annat anges. Enligt det Kroatiska hydrografiska institutet finns det 79 öar som är 1 km2 eller större i de kroatiska territorialvattnen. Institutets definition av en ö är ett landområde som är helt omgivet av vatten. Då ön Lošinj är genomskuren av en kanal räknar institutet denna ö som två separata landformer då den nordliga och sydliga delen av ön de facto omges helt av vatten. Institutet har uppkallat de två delarna efter deras huvudorter, Veli Lošinj (52,57 km2) och Mali Lošinj (21,80 km2).  Andra källor uppger att Lošinj är en ö. I listan ovan är Lošinj listad som en ö varpå det totala antalet öar uppgår till 78.

Se även 
 Lista över öar i Medelhavet
 Lista över listor över öar

Referenser

Noter

Källor

Öar
 
Kroatien